Кобе́цкий — фамилия.

Известные носители 
 Кобецкий, Иосиф Ромуальдович (1861—1917) — горный инженер, геолог.
 Кобецкий, Михаил Вениаминович (1881—1937) — российский революционер, деятель Коминтерна.
 Кобецкий, Ромуальд Ильич (1823—1911) — II Трокский караимский гахам, профессор Новогрудской гимназии.